Ялпаит () — редкий минерал, сульфид меди и серебра, химическая формула AgCuS. Образуется в низкотемпературных гидротермальных жилах при температурах менее 117 °C. Назван по месту первой находки — город Хальпа (Ялпа) в Мексике.

Открыт в 1858 году.

Свойства 
Ялпаит — минерал чёрного цвета с металлическим блеском. Имеет твердость по шкале Мооса 2-2,5, плотность — 6,82. Типичная примесь — железо. На воздухе Ялпаит тускнеет со временем, на нём образуется радужная побежалость.

Название на других языках 
 немецкий — Jalpait
 испанский — Jalpaita
 английский — Jalpaite

Литература

Примечания

Ссылки 
 Ялпаит в GeoWiki 
 Jalpaite 
  Ялпаит в Каталоге Минералов.  Фотографии, описание

Минералы по алфавиту
Минералы меди
Минералы серебра
Сульфиды (минералы)
Рудные минералы